Världsmästerskapet i ishockey 1993 kan vara:

Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1993
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1993